Diseuse – artystka kabaretowa śpiewająca lub recytująca teksty w dramatyczny sposób.

W Polsce m.in. Wiera Gran była w ten sposób określana w okresie międzywojennym.

Zawody

de: diseuse
en:Monologist